Her Way – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 Her Way – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland
 Her Way – cortometraggio del 1914 diretto da Carl Gregory